Antenore Marmiroli – calciatore italiano
 Franco Marmiroli – calciatore italiano
 Giuseppe Marmiroli – calciatore italiano
 Luigi Marmiroli – ingegnere italiano